Die Engie Open de Biarritz Pays Basque 2017 waren ein Tennisturnier für Damen in Biarritz. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 12. bis 17. September 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in Biarritz